«Се́льта» () — испанский профессиональный футбольный клуб из города Виго в провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия. Основан 23 августа 1923 года путём объединения двух клубов — «Спортинг» и «Фортуна». Название связано с тем, что кельты в своё время оставили свой след в Галисии.

История 

Самым успешным периодом в истории команды ряд экспертов считает шесть сезонов на стыке XX и XXI века. Неофициально эти годы носят название «ЕвроСельта». С 1998 по 2003 годы команда не опускалась ниже 7-го места в чемпионате Испании и одержала ряд ярких побед в еврокубках. В частности, в третьем раунде Кубка УЕФА 1998/99 галисийцы дважды обыграли «Ливерпуль» (3:1 и 1:0), а в следующем сезоне были одержаны впечатляющие победы над «Бенфикой» (7:0) и «Ювентусом» (4:0). При этом никаких титулов «Сельте» выиграть не удалось и за этот успешный период (если не считать Кубок Интертото 2000), высшим достижением стал выход в финал Кубка Испании 2000/01 (в полуфинале «Сельта» прошла «Барселону» 3:1 и 1:1). В финале в Севилье команда из Виго играла с «Сарагосой» и открыла счёт усилиями Александра Мостового уже на пятой минуте, но затем пропустила трижды и проиграла.

В Кубке УЕФА «камнем преткновения» для «Сельты» трижды подряд становилась стадия 1/4 финала: в 1999 году футболисты из Виго уступили «Марселю», в 2000 году — «Лансу». В 2001 году в третьем раунде «Сельта» прошла «Штутгарт» благодаря голу Мостового в конце ответного домашнего матча (0:0 и 2:1). В четвертьфинале «Сельта» играла с «Барселоной» и в первом матче в гостях уступила 1:2 (дубль Патрика Клюйверта). Дома галисийцы сумели выиграть 3:2, но за счёт большего количества голов в гостях дальше прошла «Барселона». Своеобразной вершиной этого успешного периода стал долгожданный выход в Лигу чемпионов по итогам чемпионата Испании 2002/03. В третьем квалификационном раунде галисийцы прошли чешскую «Славию» (3:0 и 0:2). В группе «Сельта» играла с «Аяксом», «Брюгге» и «Миланом», в шести матчах были одержаны две победы (над «Аяксом» и «Миланом») при трёх ничьих и одном поражении, что позволило выйти в 1/8 финала, где испанский клуб уступил лондонскому «Арсеналу» (2:3 дома и 0:2 в гостях).

Лидерами клуба на протяжении периода «ЕвроСельты» были Александр Мостовой (выступал за «Сельту» в 1996—2004 годах), Валерий Карпин (1997—2002), Густаво Лопес (1999—2007), Хаим Ревиво (1996—2000), Мичел Сальгадо (1995—1999), Ришар Дютрюэль (1996—2000), Мазиньо (1996—2000), Клод Макелеле (1998—2000, перешёл в «Реал Мадрид» за рекордные для «Сельты» 14 миллионов евро), Пабло Кавальеро (2000—2004), Катанья (2000—2004, был куплен у «Малаги» за рекордные для клуба 13,5 миллионов евро), Силвиньо (2001—2004). Тренерами «Сельты» в этот период были Хавьер Ирурета (1997—1998), Виктор Фернандес (1998—2002), Мигель Анхель Лотина (2002—2004, уволен по ходу сезона 2003/04).

Уже в сезоне 2003/04 «Сельта», играющая в Лиге чемпионов, не сумела удержаться в Примере, заняв 19-е место и вылетев. «Сельта» сумела сразу вернуться и занять высокое шестое место в сезоне 2005/06, что позволило им сыграть в Кубке УЕФА 2006/07. «Сельта» прошла групповую стадию, в 1/16 финала выбила московский «Спартак» (1:1 и 2:1), но уже в 1/8 финала уступила «Вердеру» (0:1 и 0:2). В чемпионате Испании повторилась история сезона 2003/04, когда борьба в еврокубках отняла слишком много сил, и «Сельта» не сумела удержаться в Примере. Во втором дивизионе два сезона подряд «Сельта» стояла на грани вылета (16-е и 17-е места), но постепенно ситуация стабилизировалась, и в сезоне 2011/12 «Сельта» обеспечила себе возвращение в Примеру. С сезона 2013/14 «Сельта» трижды подряд занимает место не ниже 9-го, а 6-е место в сезоне 2015/16 позволило клубу вернуться в еврокубки спустя 10 лет. В сезоне 2016/2017 «Сельта» выходит в полуфинал Лиги Европы, где уступает «Манчестер Юнайтед». В сезоне 2016/17 клуб из Виго был близок к выходу в свой 4-й в истории финал Кубка Испании, после того как на стадии 1/4 финала футболисты из Галисии сенсационно смогли пройти «Реал Мадрид» (2:1 и 2:2), но в полуфинале «Сельта» также неожиданно уступила новичку примеры «Алавесу» (0:0 и 0:1). В сезоне 2020/21 «Сельта» впервые за 5 лет закончила сезон в топ-10 чемпионата Испании, заняв восьмое место.

В нападении лидером «Сельты» с начала 2010-х годов стал воспитанник клуба Яго Аспас, который в 2013 году перешёл в «Ливерпуль», где карьера не задалась и после годичной аренды в «Севилье», где Аспас ярко сыграл в Кубке Испании, он в 2015 году вернулся в «Сельту». Важное место в нападении «Сельты» занимает уроженец Виго Санти Мина, который вернулся в команду в 2019 году после 4 сезонов в «Валенсии». В центре поля ключевую роль играл опытный полузащитник сборной Чили Пабло Эрнандес (выступал за клуб в 2014—2018 годах). В защите лидером с начала 2010-х годов является капитан команды и воспитанник клуба Уго Мальо, играющий на правом фланге, 6 сезонов в центре защиты за «Сельту» (2012—2018) отыграл воспитанник клуба Хонатан Кастро, в воротах в 2011—2021 годах играл свой воспитанник Серхио. Тренером клуба с 2014 года являлся её бывший защитник периода «ЕвроСельты» аргентинец Эдуардо Бериссо. С 2019 по 2020 годы команду тренировали Оскар Гарсия и Фран Эскриба. 12 ноября 2020 года главным тренером испанской «Сельты» назначен её бывший игрок Эдуардо Коудет, контракт был подписан до июня 2022 года.

Достижения 
 Сегунда Дивисьон
 Чемпион (3): 1935/36; 1981/82; 1991/92
 Кубок Испании
 Финалист (3): 1947/48, 1993/94, 2000/01
 Кубок Интертото
 Победитель: 2000
 Лига Европы
 Полуфиналист: 2016/17

Статистика сезонов

Лучшие бомбардиры клуба в истории

Текущий состав 
По состоянию на 17 ноября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Символика

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Экипировка и спонсоры

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Испании
ФК «Сельта»